Анабель Медіна Гаррігес була чинною чемпіонкою і змогла захистити свій титул, перемігши у фіналі Катарину Среботнік з рахунком 4–6, 7–6(4), 6–0.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Draw and Qualifying Draw 

2008
Internationaux de Strasbourg